Bracket (fiets), het gedeelte van het frame waarin de trapas is gemonteerd
 Bracket (band), een Amerikaanse rockband
 Bracketing, het maken van een reeks van foto's waarbij een bepaalde instelling steeds iets verandert
 Slotjesbeugel (ook wel brackets genoemd), een bepaald type beugel